Мадей () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мадей, Анджей (род. 1951) — католический священник, миссионер.
 Мадей, Лукаш (род. 1982) — польский футболист, полузащитник.